Mužská dvouhra I. ČLTK Prague Open 2022 probíhala v první polovině května 2022. Do singlové soutěže pražského tenisového challengeru hraného na štvanické antuce nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl  Nizozemec Tallon Griekspoor, jenž do turnaje nezasáhl. 

Vítězem se stal šestý nasazený Argentinec Pedro Cachín, jenž ve finále zdolal Itala Lorenza Giustina po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. V probíhající sezóně si po dubnovém triumfu na Open Comunidad de Madrid připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Challenger Tour. Bodový zisk posunul 27letého hráče na nové kariérní maximum, 152. místo žebříčku ATP.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

I. ČLTK Prague Open 2022